Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Luis Lobo e Javier Sánchez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Byron Black /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Nicklas Kulti /  Magnus Larsson (secondo turno)

 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (secondo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1995